Ewa Zaleska – polonistka i pisarka
 Ewa Zaleska (ur. 1954) – tłumaczka
 Ewa Bugno-Zaleska (1949–2005) – działaczka opozycji demokratycznej